Список самых высоких сооружений в Италии. Этот список содержит все типы сооружений.

См. также
 Список самых высоких зданий Италии

Ссылки
 * Diagrams - SkysraperPage.com
Enav, Ente Nazionale Assistenza al Volo - Italian ATC

Италии
Италия
Списки зданий и сооружений Италии